Soprana lirica - Alis Făiniță

Alis Făiniță

Despre

 
Alis Făiniță s-a născut în Bacău, Romania. A început sa studieze muzica de la vârsta de 9 ani mai exact pianul și cultivarea acestui instrument miraculos numit vocea umana. In anul 2013 a fost admisă la sectia Canto al Colegiului Național de arta “Octav Bancilă din Iași, unde a inceput sa studieze cu dna prof. Adina Pavalache, cu care a deprins bazele muzicii de opera. Odata cu absolvirea ciclului preuniversitar, mai exact in anul 2017 a obținut si diploma de atestare a celor 4 ani de studiu (“ Romantismul”). Tot atunci a obținut și Diploma de excelenta oferită de Colegiul Național de Arta “Octav Băncilă” Iași pentru recunoașterea rezultatelor deosebite, obținute la olimpiadele sau concursurile naționale sau internaționale de arta in anul școlar 2016- 2017. In anul 2017 a fost acceptata la Universitatea Naționala de Muzica București, secția Canto, la doamna Prof. Univ. Georgeta Stoleriu. In același an a fost laureata bursei “Iolanda Mărculescu” oferita anual de către soprana Felicia Filip, celui mai bun student de la Secția CANTO din cadrul Universității Naționale de Muzică București. A participat la numeroase Masterclass-uri, in care a lucrat cu muzicieni de renume precum Felicia Filip, Mariana Nicolesco, Georgeta Stoleriu, Leontina Văduva.
 A obținut nenumerate premii naționale și internaționale precum: 
Concursul național de interpretare muzicală "Dimitrie Cuclin" - Galați - 2013- Premiul 1
 Concursul național de canto "Achim Stoia"- Iași- 2013- Premiul 1
 Concursul internațional de interpretare muzicală si coregrafie "Emanuel Elenescu" -Piatra Neamt-2013 -Premiul 1
 Concursul internațional de interpretare muzicală si coregrafie "Emanuel Elenescu"- Piatra Neamt- 2014- Premiul 1
Concursul international de canto „Crai Nou”- Brasov-2015- Premiul 2
 Concursul național de canto "Achim Stoia”- Iasi- 2015 Premiul 1 Concursul național de canto "Achim Stoia”- Iași- 2016- Premiul I. 
Concursul național de canto “Achim Stoia”- Iași - 2016- Premiul special pentru cea mai frumoasa interpretare a unei arii de opera.
Olimpiada de interpretare vocala, instrumentala si studii teoretice muzicale- Timisoara- 2016-  Premiul 1 
 Concursul național de canto "Achim Stoia"- Iași - 2017- Premiul 1
 Concursul național de canto “Achim Stoia”- Iasi - 2017- Premiul special pentru cea mai frumoasa interpretare a unui Lied.

 Până acum, aceste diplome și trofee sunt răsplata muncii ei, alături de grația publicului în spectacole din următorii ani, oferindu-i un plus de experienta cu fiecare concert in parte.
În anii 2015, 2016, 2017 Solista in cadrul concertelor aniversare acompaniata de Filarmonica "Mihail Jora" Bacău, dirijor Ovidiu Balan și Cristian Lupeș.
 În anul 2016 Solistă in cadrul concertului “Crăciunul regal” acompaniata de Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești, dirijor Andrei Tudor. 
In anul 2017 solista in cadrul concertului absolvenților ai Colegiului Național de arta “Octav Băncilă” Iasi, acompaniata de Filarmonica “Moldova, dirijor Cristian Lupeș
În anul 2017 solista in cadrul Festivalului Internațional "George Enescu", acompaniata de orchestra Metropolitana București, corul “Accoustic” București, dirijor Daniel Jinga. 
In anul 2017, solista in cadrul concertului “Crăciunul Regal” ediția a IV-a, acompaniata de filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești, dirijor Vlad Mateescu.
 In același an, solista in cadrul concertului de Crăciun “O ce veste minunată” acompaniata de orchestra metropolitana București, dirijori Daniel Jinga, Ionel Tudor, Andrei Tudor.

Note

Vezi și

Legături externe